Aardrijkskunde
 La Chapelle-Janson, gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine
 Saint-Estève-Janson, gemeente in het Franse departement Bouches-du-Rhône

Familie
 Janson-Spaak, Belgische familie

Personen met de achternaam Janson
 Agnes Janson, Zweeds-Australisch zangeres
 David Janson, Brits acteur
 Horst Janson, Duits acteur
 Klaus Janson, Amerikaans stripauteur
 Marie Janson, Belgisch maatschappelijk werkster, politica en feministe
 Nils Janson, Zweeds jazzcomponist en -trompettist
 Paul Janson, Belgisch politicus
 Paul-Emile Janson, Belgisch politicus
 Sander Janson, Nederlands televisiepresentator
 Toussaint de Forbin-Janson, Frans diplomaat en kardinaal-bisschop

Politiek
 Regering-Janson, Belgische regering van 23 november 1937 tot 13 mei 1938

Transport
 Janson, tramhalte in de Belgische hoofdstad Brussel

Andere
 Janson, schreeflettertype